Фредерик може да се отнася за:
 Хора
 Фредерик (принц), престолонаследник на Дания

 Градове в САЩ
 Фредерик (Мериленд)
 Фредерик (Колорадо)

 Окръзи в САЩ
 Фредерик (окръг, Вирджиния)
 Фредерик (окръг, Мериленд)